Esta é uma lista dos títulos oficiais conquistados pelos clubes alemães de futebol, a lista inclui as grandes competições nacionais organizadas pela DFB e DFL, sendo essas competições: a Bundesliga, a Taça da Alemanha, a Supertaça da Alemanha e a extinta Taça da Liga da Alemanha. A lista inclui as competições internacionais organizadas e ou reconhecidas pela FIFA e pela UEFA que são: a UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Supercup, UEFA Europa Conference League, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Intertoto Cup, a Intercontinental Cup e a FIFA Club World Cup. A lista ainda inclui as competições nacionais organizadas pela Federação de futebol da RDA, essas competições eram: O Campeonato da RDA, a Taça da RDA e a Supertaça da RDA

Lista 
A lista encontra-se organizada de forma decrescente do número total de títulos conquistados por cada clube, se houve empate de no número total de títulos a seguinte forma de organizar é pela importância dos títulos, e se ainda houver empate no número total e importância dos títulos organiza-se pela ordem cronológica o mais antigos primeiro.

Ver também 

 Lista de títulos dos clubes da Alemanha Oriental de futebol
 Lista de títulos oficiais de clubes portugueses de futebol
 Lista de número de títulos conquistados por times brasileiros de futebol
 Lista de títulos oficiais de clubes espanhóis de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes franceses de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes italianos de futebol

Listas de títulos no futebol
Futebol da Alemanha
Listas da Alemanha